Il Campionato oceaniano di pallamano maschile, detto anche Pacific Cup, è organizzato dalla Oceania Handball Federation e si svolge ogni due anni. Oltre a laureare il campione continentale, funge anche da torneo di qualificazione per il campionato mondiale di pallamano maschile.

Albo d'oro

Collegamenti esterni